Jméno Ben Johnson má více nositelů:
 Ben Johnson (* 1961) - kanadský sprinter
 Ben Johnson (* 2000) - anglický fotbalista
 Ben Johnson (* 1994) - americký lední hokejista
 Ben Johnson (1918–1996) - americký herec

Rozcestníky - jméno